Ashwell (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Ashwell (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland